Parlamentsvalget i Spanien 2016 blev afholdt søndag den 26. juni 2016, valget var det 12. Cortes for Kongeriget Spanien. Ved valget skulle der vælges 350 pladser til deputeretkammeret og 208 af 266 pladser til senatet.

Resultater

Kamret af folkevalgte

Senatet

Politiske valg i Spanien
Spanien 2016